Normanton – miasto w Australii, w stanie Queensland
 Normanton – osada w Anglii, w hrabstwie Derbyshire (hrabstwo)
 Normanton – przysiółek w Anglii, w hrabstwie Leicestershire (hrabstwo)
 Normanton – przysiółek w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire (hrabstwo)
 Normanton – wieś w Anglii, w hrabstwie Rutland (hrabstwo)
 Normanton – miasto w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire
 Normanton – dawny brytyjski okręg wyborczy
 Normanton – przysiółek w Anglii, w hrabstwie Wiltshire (hrabstwo)
 Normanton le Heath – wieś w Anglii, w hrabstwie Leicestershire
 Normanton-on-Cliffe – wieś w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Normanton on Soar – wieś w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire
 Normanton-on-the-Wolds – wieś w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire
 Normanton on Trent – wieś w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire